České příjmení Brodský nosí více různých osobností:
 Bohumil Zahradník-Brodský (1862–1939) – český spisovatel
 Filip Balek-Brodský (1871–1949) – český herec a spisovatel
František Brodský (1835–19??) – česko-americký notář a podnikatel
 Jaroslav Brodský (1920–1981) – politický vězeň komunistického režimu a politik
 Karel Brodský viz Karel Josef Barvitius
 Marek Brodský (* 1959) – český herec, syn Vlastimila, bratr Terezy
 Milan Brodský, známější jako Ludmila Grossmannová Brodská (1859–1935) – česká spisovatelka knih pro děti
 Petr Brodský – více osobností, viz rozcestník
 Štěpán Brodský – český evangelický farář
 Vlastimil Brodský (1920–2002) – český herec, otec Marka a Terezy

pseudonym
 J. Brodský, Martin Brodský – pseudonymy novináře Josefa Václava Friče

ženská podoba s přechýlením
 Bíba Brodská, rozená Božena Křepelková (* 1922) – česká tenistka, baletka a pedagožka na AMU, matka Marka Brodského
 Ludmila Grossmannová Brodská (1859–1935) – učitelka, spisovatelka knih pro mládež a překladatelka
 Milka Balek-Brodská (1888–1961) – česká herečka
 Olga Brodská, provdaná Olga Frýdová – česká divadelní herečka, matka Milady Želenské
 Tereza Brodská (* 1968) – česká herečka, dcera Vlastimila, sestra Marka

jiný význam
 Brodský Mlýn – osada v okresu Plzeň-sever
 Brodský rybník – průtočný rybník v katastrálním území Zábrodí

Související články 
 Isaak Brodskij (1884–1939) – sovětský malíř a grafik, narozený na Ukrajině
 Josif Brodskij (1940–1996) – ruský básník a disident
 Alexandr Ivanovič Brodskij – sovětský fotograf a novinář, fotožurnalista (7. listopadu 1903 – 29. dubna 1984)
 Brodská – přírodní památka v lokalitě Halenkov – Nový Hrozenkov v okrese Vsetín
 Brod, Brody, Brodce – více různých významů

Židovská příjmení